Gołuchowice ist der Name von drei Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Gołuchowice (Skawina)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Gołuchowice (Kroczyce)
 Gołuchowice (Siewierz)